32. Konkurs Piosenki Eurowizji został rozegrany 9 maja 1987 roku w Palais du Centenaire w Brukseli. Organizatorem była belgijska telewizja Radio Télévision Belge Francophone (RTBF), która otrzymała prawa do przygotowania konkursu dzięki zwycięstwu Sandry Kim, reprezentantki Belgii w konkursie w 1986.

Koncert finałowy prowadziła Viktor Lazlo. Konkurs wygrał Johnny Logan, reprezentant Irlandii z piosenką „Hold Me Now”, za którą otrzymał 172 punkty. Został tym samym pierwszym w historii uczestnikiem konkursu, który dwukrotnie zajął pierwsze miejsce w finale (wcześniej wygrał konkursu w 1980).

Koncert obejrzeli na żywo m.in. członkowie belgijskiej rodziny królewskiej, książę Albert II Koburg i księżna Paola.

Kraje uczestniczące 
Z powodu dużego zainteresowania udziałem w konkursie, Europejska Unia Nadawców (EBU) ograniczyła liczbę uczestników do 22 państw. W finale 32. Konkursu Piosenki Eurowizji wzięły udział m.in. powracający nadawcy publiczni z Grecji i Włoch.

Powracający artyści 
Podczas konkursu wystąpiło kilku artystów, którzy reprezentowali swoje kraje w poprzednich latach. Reprezentantem Irlandii po raz drugi został Johnny Logan, który wygrał 25. Konkurs Piosenki Eurowizji. W barwach Cypru ponownie wystartowała Alexia, która pierwszy raz wystąpiła podczas finału imprezy w 1981 roku jako wokalistka zespołu Island. Austrię po raz trzeci reprezentował Gary Lux, biorący wcześniej udział w konkursach w 1983 (jako członek grupy Westend) i 1985 roku, a w tym samym koncercie finałowym uczestniczyli także zespół Wind, ponownie reprezentujący Niemcy.

Wyniki

Tabela punktacyjna finału

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Konkurs Piosenki Eurowizji 1987
1987 w muzyce
1987 w Europie
Historia Brukseli
Kultura w Brukseli